Waterinjectie (motor), methode voor de koeling van de verbrandingskamers van motoren
 Waterinjectie (oliewinning), secundaire oliewinning